Lista das 594 comunas do departamento francês de Meurthe-et-Moselle.

(CUN) Communauté urbaine du Grand Nancy, criada em 1995.

|}

Meurthe-et-Moselle